Ре́йлі () — англомовні прізвища, що в українській транскрипції пишуться однаково. Відомі носії:

 Бен Рейлі (, також відомий як Червоний Павук, Людина-павук та Павук-Карнаж) — вигаданий персонаж Marvel Comics, альтернативна версія Людини-павука.
 Джон Рейлі (; 1965) — американський актор.
 Зек Рейлі (; 1984) — американський яхтсмен, олімпійський медаліст (2008).
 Меггі Рейлі (; 1956) — шотландська співачка.
 Сідней Рейлі (, уроджений Розенблюм; 1873–1925) — британський розвідник, що діяв на території Росії та Близькому Сході у 1910-1920-х роках.

Див. також 
 Розподіл Рейлі
 Райлі

Ірландські прізвища